Джей-лига 2004 Дивизион 2 — 33-й сезон второй по значимости футбольной лиги в Японии и 6-й сезон второго дивизиона Джей-лиги. Начался чемпионат 13 марта и завершился 27 ноября 2004 года.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Команды, вышедшие или выбывшие в Дивизион 2 сезона 2004 
Следующие клубы выбыли в Дивизион 2 из Дивизиона 1:
 Вегалта Сэндай
 Киото Санга

Клубы, покинувшие Дивизион 2 перед сезоном 2004 

Следующие клубы вышли в Дивизион 1 из Дивизиона 2:
 Альбирекс Ниигата
 Санфречче Хиросима

Команды

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Джей-лиги  

Япония
2004